Oštra Luka je lahko:
 Oštra Luka, Republika srbska (Bosna in Hercegovina)
 Oštra Luka, Donji Žabar (Bosna in Hercegovina)